Камышинский

 Камышинский — хутор, Иловлинский район, Волгоградская область
 Камышинский, Камышинский голубь — одна из старых российских групп пород голубей, которых специально разводили для гона. 
 Камышинский — посёлок, включен в 1944 году в черту города Копейск Челябинской области.